Torrenueva puede referirse a:

 Torrenueva (Ciudad Real), municipio de la provincia de Ciudad Real, España.
 Torrenueva Costa, municipio de la provincia de Granada, España.
 Playa de Torrenueva Costa, playa en la provincia de Granada, España.
 Playa de Torrenueva (La Línea de la Concepción), playa en la provincia de Cádiz, España.